Табачненский сельский совет

 Табачненский сельский совет — сельсовет в Бахчисарайском районе Крыма
 Табачненский сельский совет — сельсовет в Джанкойском районе Крыма